Ligusticum arafae är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov. Ligusticum arafae ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
arafae